Oogkas (ook orbita), een opening in de schedel waarin het oog gelegen is
 Orbita (Ávila), een gemeente in de Spaanse provincie Ávila